Sutter — região localidade da Califórnia
 Sutter Creek (Califórnia) — cidade da Califórnia
 Condado de Sutter — condado

Desambiguações de topônimos